

Codici 
 ODD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Oodnadatta (Australia)

Musica 
 Odd  – album del gruppo sudcoreano SHINee del 2015

Personaggi
 Odd della Robbia – personaggio di Code Lyoko
 Odd – protagonista del romanzo di Neil Gaiman Odd e il gigante di ghiaccio